

Ausztrália 
 Cumberland megye (Új-Dél-Wales)

Egyesült Királyság 
Cumberland

Kanada 
Cumberland megye (Új-Skócia)

USA 
 Cumberland megye (Észak-Karolina) 
 Cumberland megye (Illinois) 
 Cumberland megye (Kentucky) 
 Cumberland megye (Maine) 
 Cumberland megye (New Jersey)  
 Cumberland megye (Pennsylvania) 
 Cumberland megye (Tennessee) 
 Cumberland megye (Virginia)
 Cumberland megye (New York)
 Cumberland megye (Vermont Köztársaság)